Фёдор Иванович Гаглоев () — советский и российский футболист, мастер спорта СССР. Дольше всего играл на позиции полузащитника и нападающего в клубах «Спартак» (Орджоникидзе) и «Динамо» (Ставрополь). В юности считался талантливым и перспективным футболистом. Работая тренером, оказывался в центре многочисленных скандалов.

Биография

Карьера игрока 
Воспитанник СДЮШОР «Спартак» из Орджоникидзе, первыми тренерами были Дзарданов и Горохов. В 1985—1986 проходил службу в московском «Динамо».
В 1993 году был одним из лучших диспетчеров по версии газеты «Спорт-Экспресс».

Карьера тренера 
После завершения игровой карьеры Гаглоев окончил Высшую школу тренеров, ещё через год стал главным тренером ставропольского «Динамо». К концу сезона «Динамо» вылетело из первой лиги, а тренер успел открыть нескольких перспективных игроков (Роман Павлюченко и Ренат Дубинский). В 2001 полгода проработал вице-президентом ФК «Волочанин» из второго дивизиона. Затем Гаглоев становится вице-президентом и главным тренером тверского клуба «Ратмир» из зоны «Золотое Кольцо» КФК, который к этому моменту лидировал с отрывом в 5—6 очков. С Гаглоевым клуб окончил сезон на втором месте, пропустив во второй дивизион ФК БСК, на следующий сезон он сделал ставку на иногородних футболистов, и клуб после многочисленных скандалов (сам Гаглоев за «физическое воздействие на арбитра» был отстранён от руководства на 10 игр) занял первое место, но за нарушения регламента с клуба было снято 28 очков, и «Ратмир» переместился на 7 место.

23 декабря 2014 года был назначен главным тренером ФК «Орёл». В 2015 году распоряжением губернатора Орловской области Вадима Потомского был назначен генеральным директором ФК «Орел». 15 апреля 2015 года после череды был скандалов отстранён ото всех должностей в ФК «Орёл». Заявление об отставке Гаглоевым было написано по собственному желанию, но с подачи правительства Орловской области.

В январе 2016 года был назначен главным тренером владикавказской «Алании». Был отправлен в отставку (уволен за «прогул»), после того как отказался ехать сам (и сагитировал футболистов) на выездной матч против новочеркасского «МИТОСа» на автобусе.

Примечания 

Футболисты СССР
Футболисты России
Игроки ФК «Алания»
Игроки ФК «Уралан»
Игроки ФК «Актобе»
Игроки ФК «Нефтчи» Фергана
Игроки ФК «Динамо» Ставрополь
Игроки ФК «Динамо-д» Ставрополь
Игроки ФК «Кавказтрансгаз-2005»
Игроки ФК «Локомотив-НН»
Игроки ФК «Крылья Советов»
Игроки ФК «Текстильщик» Камышин
Игроки ФК «Югра»
Футбольные тренеры России
Тренеры ФК «Динамо» Ставрополь
Тренеры ФК «Текстильщик» Иваново
Тренеры ФК «Жемчужина» Будённовск
Тренеры ФК «Локомотив-НН»
Тренеры ФК «Машук-КМВ»
Тренеры ФК «Орёл»
Тренеры ФК «Алания»
Мастера спорта СССР